Алекса́ндр Ива́нович Ивано́в (6 марта 1928, Ленинград, СССР — 29 марта 1997, Санкт-Петербург, Россия) — советский футболист и тренер.

Карьера 
Советский футболист и тренер. Фланговый нападающий. Мастер спорта СССР. Начинал играть в детских командах ленинградских «Трудовых резервов». Затем выступал за команду этого спортивного общества на первенство города. В 1950 году приглашён в ленинградский «Зенит», в котором он отыграл 11 сезонов. Капитан команды в 1957-58 годах, трижды включался в список 33-х лучших игроков сезона (1951, 1952, 1953).

Обладал отменными скоростными качествами, сильным ударом. Одинаково уверенно владел обеими ногами, хотя обычно выступал на левом фланге атаки.
По окончании карьеры работал на ЛОМО оптиком-механиком, выступал за футбольную команду этого предприятия на первенство Ленинграда (чемпион и обладатель кубка города 1961, 1962), тренировал её.

С лета 1958-го года — игрок сборной СССР. Участник чемпионата мира 1958 года. Стал первым игроком «Зенита», принявшим участие в финальной части чемпионата мира. В своём дебютном матче за сборную 8 июня 1958 года забил гол англичанам. Всего на чемпионате отыграл 4 матча (1 гол и 1 голевая передача).

Примечания

Ссылки 
 Статистика на сайте zenit-history.ru

Футболисты СССР
Игроки ФК «Зенит» Санкт-Петербург
Игроки сборной СССР по футболу
Футбольные тренеры СССР
Мастера спорта СССР